Казепяэ — эстонский топоним:

 Казепяэ — посёлок в волости Пейпсиээре уезда Тартумаа.
 Казепяэ — деревня в волости Муствеэ уезда Йыгевамаа.
 Казепяэ — бывшая волость в уезде Йыгевамаа.